Чемпионат Европы по бейсболу 2012 года проводился в Нидерландах с 7 по 16 сентября, в трёх западных городах (Утрехт, Роттердам и Харлем).

Квалификация 
12 европейских сборных квалифицировалось на Чемпионат Европы по бейсболу 2012 года

1-й раунд

Группа А

Группа B

Позиции

Раунд 2

Группа C

Позиции

Финальное распределение мест

Ссылки 
 Статистика Чемпионата Европы 2012 года

Чемпионаты Европы по бейсболу
2012 год в бейсболе
Бейсбол
Сентябрь 2012 года
Спорт в Нидерландах в 2012 году
Чемпионаты Европы в Нидерландах
Международные соревнования по бейсболу в Нидерландах